Czajka ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Czajka (* 1961), polnischer Politiker
 Anna Czajka (* 1952), polnische Literaturwissenschaftlerin, Philosophin und Essayistin
 Antoni Czajka (* 1929), polnischer Politiker
 Stanislaw Czajka (1897–1965), polnischer Geistlicher
 Willi Czajka (1898–1987), deutscher Geograph und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Czaika
 Tschaika
 Čajka